Фло́рина (, слав. Лерин) — город на северо-западе Греции, у  и  границ. Находится на высоте 650 м над уровнем моря, на реке Сакулевас, в 55 км к северо-западу от Козани, в 159 км к западу от Салоник и в 571 км к северо-западу от Афин. Административный центр одноимённой общины (дима) и одноимённой периферийной единицы в периферии Западной Македонии. Население  жителей по переписи 2011 года.

Через город проходит , часть европейского маршрута E86 и , часть европейского маршрута E65.

Флорина — центр Флоринской, Преспийской и Эордейской митрополии.  освящён в 1972 году.

История 
Флорина возникла в византийский период. Вероятно, название города происходит от византийского  «зелёный» — из-за климата и растительности региона. Славяне (составляющие примерно 50 % населения города) называют Флорину — Лерин (, ).

После взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году Флорина отошла Михаилу I Комнину Дуке, правившему в Арте. В 1259 году — к Никейской империи. В 1331—1353 годах городом владел сербский король Стефан Урош IV Душан. С 1371 года Флориной владел сербский король Марко. В 1385 году при султане Мураде I Флорина перешла под контроль Османской империи.

Во время Первой Балканской войны 7 ноября 1912 года город был занят греческой армией. Во время Первой мировой войны город был . 18 сентября город был освобождён войсками Антанты.

После вторжения нацистской Германии 6 апреля 1941 года Флорина была оккупирована. 1 ноября 1944 года греческая армия освободила Флорину.

В городе было значительное турецкое и славянское население. После навязанного кемалистской Турцией в 1922 году насильственного обмена населением, практически всё турецкое население города и области переселилось в Турцию, а на их место пришли греческие беженцы из Малой Азии, в частности из Понта. После 1940-х годов количество славян значительно сократилось.

В годы гражданской войны в Греции 1946—1949 годов, горы, окружающие Флорину, стали ареной жестоких сражений между правительственными королевскими войсками и прокоммунистической Демократической армией Греции. 12 февраля 1949 года Демократическая армия предприняла  с целью объявить его временной столицей Свободной Греции, но, несмотря на то что её части проникли в город, не смогла удержать его. 800 бойцов Демократической армии были захоронены в массовом захоронении в центре города.
В 2009 году Коммунистическая партия Греции выкупила этот участок с целью постройки памятника над братской могилой.

В наши дни в городе существует славянская македонская национальная партия , защищающая интересы славянской этнической македонской общины.

Климат 
Континентальный климат с холодными зимами, большим количеством дождей и снегопадов, из-за географического положения города, высоты над уровнем моря, больших горных хребтов (Ворас (Каймакчалан) 2524 м, Варнус () 2600 м и Вернон (Вици) 2128 м) и наличия озёр в этом районе. Среднегодовая температура составляет 12,1 °C.

Температура воздуха в течение года обычно варьируется от −3,3 °С до 28,3 °C, редко опускаясь ниже −8,8 °C либо поднимаясь выше 32,7 °C.

Экономика 
Флорина является финансовым и торговым центром сельскохозяйственного и животноводческого региона. Основными выращиваемыми культурами являются: зерновые, фасоль, клубника, яблоки, груши, перец, помидоры, виноград и другие. Также производятся мясные и молочные продукты, а также лесоматериалы.

Самыми известными местными продуктами являются красный сладкий перец, традиционные леденцы, бобовые и местные вина.

Благодаря богатым месторождениям лигнитов построена и работает  с одним энергоблоком установленной мощностью 330 МВт, принадлежащая Государственной энергетической корпорации Греции (). ТЭС построена при участии внешнеторгового объединения «Технопромэкспорт», которое поставило паровую турбину и генератор, изготовленный в 2000 году Ленинградским металлическим заводом.

В 2018 году создана дочерняя компания  (Lignitiki Melitis S.A.), 100 % акций которой принадлежали . В 2022 году компания была поглощена .

Туризм 
Чрезвычайно разнообразные природные ландшафты Флорины способствуют развитию здесь экотуризма, с поддержкой Европейского союза.

Флорина это город художников. Здесь живёт множество профессионалов и любителей живописи.
Также есть лыжный курорт Писодери, в местечке Вигла, всего в 18 километрах от Флорины. Он имеет возможность принять множество посетителей и предоставить трассы олимпийского уровня.

Культура 
В городе действуют , Музей современного искусства, картинная галерея флоринских художников, публичная библиотека  и музей народного искусства.

Сообщество Флорина 
В общинное сообщество Флорина входит деревня Симос-Иоанидис. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 26,581 км².

Население

Города-побратимы 
  Скарборо, Канада

Примечания